Анатолий Белкин:
 Белкин, Анатолий Павлович (род. 1953) — российский художник, живописец, график, инсталлятор.
 Белкин, Анатолий Рафаилович (род. 1955) — российский юрист, специалист в области уголовно-процессуального права, криминалистики и судебной экспертизы.